L'histoire constitutionnelle est une branche de l'histoire du droit et du droit constitutionnel qui étudie les constitutions et les régimes politiques constitutionnels au cours des époques.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de l'Australie.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de la Belgique.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle du Canada.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de l'Espagne.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de la France.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de la Grèce.
  : voir l'article Histoire constitutionnelle de la Turquie.